Luis Fernando Díaz Marulanda (ur. 13 stycznia 1997 w Barrancas) – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji lewego skrzydłowego w angielskim klubie Liverpool oraz w reprezentacji Kolumbii.

Kariera klubowa

Barranquilla FC 
W 2016 roku podpisał kontrakt z drużyną Atlético Junior i został przesunięty do klubu filialnego – Barranquilla FC. Zadebiutował 13 kwietnia 2016 w meczu Copa Colombia przeciwko Jaguares de Córdoba (0:1). W Categoría Primera B zadebiutował 26 kwietnia 2016 w meczu przeciwko Deportivo Pereira (1:2). Pierwszą bramkę zdobył 14 maja 2016 w meczu ligowym przeciwko Cúcuta Deportivo (2:1).

Atlético Junior 
6 czerwca 2017 został na stałe przeniesiony do klubu Atlético Junior. Zadebiutował 6 lipca 2017 w meczu Copa Colombia przeciwko CD Once Caldas (0:1). W Categoría Primera A zadebiutował 27 sierpnia 2017 w meczu przeciwko CD Once Caldas (3:2). Pierwszą bramkę zdobył 20 września 2017 w meczu Copa Sudamericana przeciwko Cerro Porteño (3:1). 2 lutego 2018 zadebiutował w Copa Libertadores w meczu przeciwko Club Olimpia (1:0). Pierwszą bramkę w lidze zdobył 4 lutego 2018 w meczu przeciwko Atlético Bucaramanga (1:0).

FC Porto 
10 lipca 2019 podpisał pięcioletni kontrakt z klubem FC Porto. Zadebiutował 7 sierpnia 2019 w meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów przeciwko FK Krasnodar (0:1). W Primeira Liga zadebiutował 10 sierpnia 2019 w meczu przeciwko Gil Vicente (2:1). Pierwszą bramkę zdobył 13 sierpnia 2019 w meczu kwalifikacji do Ligi Mistrzów przeciwko FK Krasnodar (2:3). Pierwszą bramkę w lidze zdobył 17 sierpnia 2019 w meczu przeciwko Vitórii Setúbal (4:0). W sezonie 2019/20 jego zespół zajął pierwsze miejsce w tabeli zdobywając mistrzostwo Portugalii. 1 sierpnia 2020, w meczu finału Pucharu Portugalii przeciwko SL Benfica (1:2), otrzymał czerwoną kartkę w 38 minucie spotkania, a jego osłabiony zespół zdobył trofeum. 21 października 2020 zadebiutował w fazie grupowej Ligi Mistrzów w meczu przeciwko Manchesterowi City (3:1), w którym zdobył swoją pierwszą bramkę w tych rozgrywkach. 23 grudnia 2020 wystąpił w meczu Superpucharu Portugalii przeciwko SL Benfica (2:0), w którym strzelił bramkę, a jego zespół zdobył trofeum.

Liverpool FC 
30 stycznia 2022 roku dołączył do Liverpoolu FC, z którym podpisał 5-letni kontrakt. FC Porto za swojego zawodnika otrzymało, łącznie z bonusami, 60 milionów Euro.

Kariera reprezentacyjna

Kolumbia U-20 
W 2017 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Kolumbii U-20. Zadebiutował 24 stycznia 2017 w meczu Mistrzostw Ameryki Południowej U-20 2017 przeciwko reprezentacji Brazylii U-20 (1:0).

Kolumbia 
W 2018 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Kolumbii. Zadebiutował 11 września 2018 w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Argentyny (0:0). Pierwszą bramkę zdobył 26 marca 2019 w meczu towarzyskim przeciwko reprezentacji Korei Południowej (2:1). 30 maja 2019 otrzymał powołanie na Copa América 2019. 10 czerwca 2021 otrzymał powołanie na Copa América 2021.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 14 czerwca 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 14 czerwca 2021)

Sukcesy

Atlético Junior 
  Copa Colombia (1×): 2017
  Mistrzostwo Kolumbii (1×): 2018–II
  Superliga Colombiana (1×): 2019

FC Porto 
  Mistrzostwo Portugalii (1×): 2019/2020
  Taça de Portugal (1×): 2019/2020
  Supertaça Cândido de Oliveira (1×): 2020
  Wicemistrzostwo Portugalii (1×): 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Kolumbii w piłce nożnej
Piłkarze Barranquilla FC
Piłkarze Junior FC
Piłkarze FC Porto
Piłkarze Liverpool F.C.
Uczestnicy Copa América 2019
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Barrancas
Urodzeni w 1997